Amadou kan verwijzen naar:

Achternaam 
Een achternaam van Franse origine. De naam is afgeleid van Sint Amadour, wiens relikwieën te vinden zijn in de Franse pelgrimsstad Rocamadour. Een variant op de naam is Amador.

Dragers van deze naam zijn onder meer:
 Jean Amadou, Franse journalist en schrijver
 Robert Amadou, Franse mysticus

Voornaam 
Amadou (of Ahmadou) is tevens een jongensnaam uit Sub-Saharisch Afrika, afgeleid van de naam Achmed.
 Amadou Diallo, Guinese protagonist
 Ahmadou Babatoura Ahidjo, Kameroense ex-president

Zie ook
 Amador
 Amadou & Mariam, 2 blinde Malinese muzikanten
 Saint-Amadou, een Franse gemeente